Le nom de famille Loua, assez répandu en Afrique de l'Ouest (principalement en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Mali), est notamment porté par :
 Adriel Ba Loua (1996-), footballeur ivoirien ;
André Loua (1958-), homme politique guinéen ;
 Isabelle Kolkol Loua (?), réalisateur guinéenne ;
 Joseph Loua (1976-), athlète guinéen ;
 Toussaint Loua (1824-1907), un statisticien français.